De Nederlandse Kampioenschappen Sprint 2010 werden op 9 en 10 januari gehouden op de ijsbaan Kardinge in Groningen. Het was de tiende keer dat dit kampioenschap in Groningen plaatsvond.

Titelhouders waren Margot Boer bij de vrouwen en Stefan Groothuis bij de mannen.

Stefan Groothuis werd voor de derde keer Nationaal sprintkampioen, Annette Gerritsen veroverde voor de eerste keer de Nationale sprinttitel.

Mannen

Afstandmedailles

Eindklassement

Vrouwen

Afstandmedailles

Eindklassement

2010
Langebaanschaatsen in 2010
Sportevenement in Groningen (stad)
Schaatsen in Groningen (provincie)